Џејмс V од Шкотске () је био краљ Шкотске (1513—1542), из династије Стјуарт.

Рођен је 10. априла 1512, у граду Линлитгоу, као син Џејмса IV и Маргарите Тјудор. Пошто му је отац погинуо у рату 1513, он је као једногодишњак преузео трон. Мрзео је јеретике, те наредио да се побије велики број присталица црквених реформи. Дана 1. јануара 1537, оженио се Магдаленом Валоом. Међутим, она је исте године умрла а Џејмс се затим оженио са Маријом од Гиза. Њих двоје су имали двојицу синова и ћерку Марију, наследницу трона. 

Џејмс је умро 14. децембра 1542, у месту Фолкланд, од последица нервног слома.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1512.
Умрли 1542.
Династија Стјуарт
Шкотски краљеви
Витезови златног руна